An den Gymnasien in Oldenburg, der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und/oder der Jade Hochschule Standort Oldenburg sind folgende Schülerverbindungen und Studentenverbindungen vertreten.

Verzeichnis der Studentenverbindungen 
Nach Gründungsjahr geordnet.

Verzeichnis der Schülerverbindungen 
Nach Gründungsjahr geordnet.

Einzelnachweise 

Oldenburg
Studentenverbindungen